Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2011 – dwunaste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 1–2 października 2011 roku w Pune.

W rozegranych w Balewadi Sports Complex zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji. Rywalizowały one w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl.

Niepokonana w turnieju okazała się reprezentacja Chin.

Był to pierwszy w historii oficjalny międzynarodowy turniej żeńskiego rugby w Indiach, a jego sukces zainspirował organizatorów do corocznego rozgrywania zawodów tego typu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2011 w rugby union
2011 w Azji
Sport w Indiach
Pune